een tijdschrift, zie: Spirou (stripblad)
een zeilbootje, zie Spirou (zeilboot)
een computerspel, zie Spirou (computerspel)